Jean-Baptiste Coclers (1696-1772), est un artiste peintre néerlandais.
 Louis-Bernard Coclers (1741-1817), est un peintre belge.
 Marie-Lambertine Coclers (1761-1815), est une artiste peintre des Pays-Bas du Sud.
 Philippe Coclers (1665-1721), est un portraitiste néerlandais.
 Philippe Henri Coclers van Wyck (1738-1804), est un peintre belge.
Patronyme néerlandais